Афремов — фамилия. 

Известные носители:

 Афремов, Иван Фёдорович (1794— 1866) — тульский историк-краевед.
 Афремов, Наум Иванович (? — 1640) — в 1618—1620 гг. осадный воевода в Туле.

См. также 
 Афремовы — русские дворянские роды.